Budynek przy ul. Kościuszki 4 w Toruniu – dawna szkoła powszechna, obecnie budynek biurowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części dzielnicy Mokre, przy ul. Kościuszki 4, w sąsiedztwie dawnej Fabryki Maszyn i Kotłów, Odlewni Żelaza i Stali "Born&Schutze".

Historia 
Budynek powstał pod koniec XIX wieku. W okresie międzywojennym działała tu prywatna koedukacyjna Szkoła Powszechna im. św. Teresy, której dyrektorem była dr Zofia Szczepkowska. Po II wojnie światowej budynek ponownie zaczął pełnić funkcje oświatowe, stając się szkołą powszechną z niewielkim internatem. 

W późniejszym okresie istniała tu tylko bursa dla uczniów szkół średnich. Po 1989 roku w obiekcie władze miasta ulokowały Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z 45 miejscami noclegowymi, które działało do 2011 roku.

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Budynki biurowe w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku